Новые Алгаши  ()  — село в составе Алгашинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 25 километров на северо-запад по прямой от районного центра села Большое Нагаткино.

Название – от чувашского слова «алгаж» – овраг.

История 
Основано во второй половине XVIII века.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Новая Алгаши, крещёных чуваш,

ясашных чуваш, вошла в состав Симбирского уезда.

В 1913 году было учтено 262 двора и 1570 жителей. Была церковь и школа.

В советский период истории работали колхозы «1 Мая» и «Вперед к коммунизму».  В 1990-е годы работало СП «Заря».

Население 
Население составляло: в 1780 г. -  345; 863 человека в 2002 году (чуваши 99%), 874 по переписи 2010 года.

Достопримечательности 

 Памятник воинам землякам в честь 40-летия Победы (с. Новые Алгаши, 1985 г.)

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района